Алдер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Алдер, Берни (1925—2020) — американский физик.
 Алдер, Майк — австралийский математик.

См. также